Holandia:
 Reuth – miejscowość

Niemcy:
 Reuth – dzielnica Forchheim
 Reuth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Reuth – dzielnica gminy Weischlitz, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Reuth bei Erbendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth

Inne:
 Reuth – pałac